Martakert bezeichnet
 Martakert (Provinz), eine Provinz in Bergkarabach
 Martakert (Stadt), auch Ağdərə oder Aghdara, eine Stadt in der Provinz Martakert in Bergkarabach